Hurd kan syfta på:

 Hurd, en operativsystemskärna

Geografi

Antarktis 

 Hurd (udde), 
 Hurd (glaciär),

Kiribati 

 Arorae, ö, Gilbertöarna, 

Robotskapade Antarktisförgreningar